Rosendo Fraga puede referirse a:

Cronología de la estirpe militar de los Fraga en Argentina 

 Rosendo José María Fraga y Ranchel (1812-1871), militar argentino del siglo XIX, gobernador de la provincia de Santa Fe; 

 Rosendo María Fraga (1856-1928), militar argentino del siglo XIX y principios del siglo XX, hijo del anterior, Ministro de Guerra de su país durante la presidencia de José Figueroa Alcorta; 

 Rosendo María Fraga (1911-1977), nieto e hijo respectivamente de los dos citados antes; militar argentino. 

 Rosendo María Fraga (n. 3 de agosto de 1952), bisnieto, nieto, e hijo, respectivamente, de los tres citados anteriormente; abogado y periodista argentino, analista político e historiador.

Referencias

Fuentes principales 
 Marcelo O. Martínez, La canción de Ushuaia: Al pie de la Santa Cruz (tango), sitio digital 'www.Gardel.es'. Madrid, España. 2 de enero de 2013.
 Libro de Actas de la XI Reunión Americana de Genealogía Gallega. Editado por Eduardo Pardo de Guevara y Váldes. Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela, Galicia. España. 2005.